Tequila, beguda alcohòlica destil·lada que es fabrica a Tequila (Jalisco, Mèxic)
 Tequila (Jalisco), municipi de l'estat de Jalisco
 Tequila (grup de música), conjunt hispano-argentí de rock